Блэк Фрэнсис (), наст. имя Чарльз Майкл Киттридж Томпсон IV (; род. 6 апреля 1965, Бостон, Массачусетс, США) — американский певец, автор песен и гитарист, фронтмен влиятельной альтернативной группы Pixies, с которой он выступал под сценическим именем Блэк Фрэнсис. После распада группы в 1993 году начал сольную карьеру под именем Фрэнк Блэк. После выпуска двух альбомов на 4AD он покинул лейбл и сформировал группу Frank Black and the Catholics. Он преобразовал Pixies в 2004 году и продолжил выпускать сольные записи и совершил турне в качестве сольного исполнителя, и повторно в 2007 году.

Биография 
Вокальный стиль Фрэнсиса менялся от крика, воя в Pixies до более размеренного и мелодичного стиля в сольной карьере. В интервью каналу CBC Блэк рассказал о своих музыкальных преобразованиях: «„Pixies“ были довольно абстрактны в своём репертуаре, это было отчасти сюрреалистично, вид отсеивания лирики, но я инстинктивно знал, что я не буду петь о моих тяжёлых временах или любых других, поскольку это не правда. Теперь у меня хорошая жизнь, со взлётами и падениями, как у всех, и что она похожа на Леонарда Коэна». Его загадочные песни по большей части исследуют нетрадиционные темы, такие как сюрреализм, инцест и библейское насилие, наряду с научной фантастикой и поиском культуры. Его использование нетипичных размеров такта, тихо-громкие динамики и различные предпочтения в записях треков в качестве сольного исполнителя дало ему использование особого стиля в течение альтернативного рока.

Песни Фрэнсиса, созданные в период его деятельности в качестве фронтмена Pixies, (например, Where Is My Mind? и Debaser) получили признание современников, включая отсылки к ним Тома Йорка из Radiohead и Курта Кобейна из Nirvana. Кобейн как-то сказал, что Smells Like Teen Spirit была его попыткой «подражания „Pixies“».

Четкую динамику сольного творчества Чарльза Томпсона проследить нельзя. Песни пишет в одно время, издает в другое, иногда с разными музыкантами. Начиная с 1993 года на концертах остается верен себе — играет классический, иногда жесткий рок, а вот разнообразие и шедевры появляются только при студийной работе.

Дискография

Студийные альбомы 

 Frank Black (1993)
 Teenager of the Year (1994)
 The Cult of Ray (1996)
 Frank Black and the Catholics (1998)
 Pistolero (1999)
 Sunday Sunny Mill Valley Groove Day (2000, not released)
 Oddballs (2000, re-released in 2013)
 Dog in the Sand (2001)
 Black Letter Days (2002)
 Devil's Workshop (2002)
 Show Me Your Tears (2003)
 Frank Black Francis (2004)
 Honeycomb (2005)
 Fast Man Raider Man (2006)
 Christmass (2006)
 Bluefinger (2007)
 Svn Fngrs (EP) (2008)
 The Golem (2010)
 NonStopErotik (2010)
 Abbabubba (2011)
 Paley & Francis (2011)

Примечания

Литература 
 Frank, Josh; Ganz, Caryn. (2005). Fool the World: The Oral History of a Band Called Pixies. Virgin Books. ISBN 0-312-34007-9.
 Sisario, Ben. (2006). Doolittle. Continuum, 33⅓ series. ISBN 0-8264-1774-4.

Ссылки 

 BlackFrancis.net — Официальный сайт
 frankblack.net — Фан-сайт
 Frank Black’s Allmusic entry
 Дискообзор и список раритетов Frank Black на mopinion.ru
 4AD — Frank Black 
 Review of 2008 Live Show in Manchester
 Pixies frontman Black Francis: ‘Kim Deal? We’re always friends — but nothing is for ever’ // «The Guardian», 03.02.2022

Поэты-песенники США
Персоналии:Портленд (Орегон)
Музыканты альтернативного рока
Рок-вокалисты США
Рок-гитаристы США
Артисты, известные под псевдонимами
Музыканты Pigface
Выпускники Университета Массачусетса в Амхерсте
Выпускники Колледжа социальных и поведенческих наук Университета Массачусетса в Амхерсте